Сезон 2016/2017 — 8-й сезон хоккейного клуба «Спартак» (Москва) в Континентальной хоккейной лиге.

Межсезонье 
После завершения предыдущего сезона был обновлён тренерский штаб. Новым тренером вратарей стал Стефан Перссон (Швеция, 50 лет), подписавший контракт на один год. Ранее он работал в Швеции с командой «АИК», а в 2013 году привёл молодёжную сборную Швеции к 2-му месту на Чемпионате мира 2013. Прежний тренер вратарей Сергей Голошумов был переведён на другую должность в системе клуба.

Ассистентом главного тренера стал Виктор Игнатьев (Латвия, 46 лет). Игнатьев отыграл два сезона за «Спартак», проведя 98 матчей в регулярном сезоне и плей-офф, набрав в них 37 (6+31) очков. В его активе также несколько сезонов, проведённых в Северной Америке, включая один сезон в команде НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Ранее Игнатьев работал тренером в рижском и московском «Динамо», был ассистентом главного тренера в национальной сборной Латвии. Контракт Виктора Игнатьева со «Спартаком» рассчитан на один сезон. Тренер Владимир Тюриков был переведён на другую должность в системе «Спартака».

Произошли также изменения в медицинском штабе. Старшим врачом стал Олег Бубырь (ранее работал в подмосковном «Витязе»). Из футбольного «Спартака» в клуб пришёл врач Владислав Корницкий. Штаб пополнили два новых массажиста — Аслан Хубежов и Павел Быстрицкий. Владислав Куршев остался главой медицинского департамента команды.

29 июня было объявлено, что в новом сезоне ХК «Спартак» будет проводить домашние матчи на двух аренах — Малая спортивная арена «Лужники» и «ВТБ Ледовый Дворец».

15 июля был опубликован календарь сезона КХЛ. Всего «Спартак» ожидали 60 матчей, по одному дома и в гостях с каждой командой, кроме «Слована» и ХК «Сочи» — с этими соперниками красно-белые по ходу сезона встретятся четырежды. Также было объявлено, что в грядущем сезоне состоится ещё один «ретро-матч». Противником «Спартака» в этой игре был избран ХК «Локомотив» (Ярославль).

10 октября после серии из 4 поражений подряд было принято решение о прекращении контрактных отношений с главным тренером Германом Титовым и одним из его ассистентов Вячеславом Козловым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Ярушкин, являвшийся в нынешнем сезоне главным тренером воскресенского «Химика». Одним из его помощников назначен известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной России, воспитанник клуба Даниил Марков.

Трансферы в межсезонье

Переподписаны контракты 
—  

—

Пришли в клуб

Покинули клуб

Календарь и результаты 
Легенда:

Предсезонные игры 
7 июля 2016 года было опубликовано расписание предсезонных матчей. Всего были запланированы восемь матчей, в том числе на двух предсезонных турнирах.

В Финляндии «Спартак» принял участие в первом матче дебютанта КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

На Турнире имени Чернышёва «Спартак» занял второе место, обыграв «Динамо» (Балашиха) и «Динамо» (Минск), однако уступив «Динамо» (Москва).

На Кубке мэра Москвы «Спартак» замкнул турнирную таблицу, заняв лишь четвёртое место.

Регулярный сезон

Состав команды

Полевые игроки 
Примечание: А = Амплуа, И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; ПП = Плюс-минус; Штр = Штрафное время

Вратари 

 

† — Покинул команду по ходу сезона.

Пришли по ходу сезона

Ушли по ходу сезона

Тренерский штаб 
 И. о. главного тренера — Алексей Ярушкин
 Тренер — Виктор Юрьевич Игнатьев
 Тренер — Даниил Марков
 Тренер вратарей — Стефан Перссон

Рекорды и достижения 
 23.09.2016: Константин Глазачев — 350 матчей в КХЛ
 23.09.2016: Рекорд посещаемости: 8 739 человек на игре КХЛ
 27.09.2016: Алексей Бондарев — 450 матчей в КХЛ
 08.09.2016: Анатолий Никонцев: 350 матчей в КХЛ
 08.09.2016: Максим Потапов: 150 очков в КХЛ
 10.09.2016: Михаил Плотников — 100 матчей в КХЛ
 10.09.2016: Анатолий Никонцев — 50 результативных передач в КХЛ
 20.09.2016: Райан Стоа — 3000-ая шайба в истории КХЛ
 06.10.2016: Алексей Бондарев — 700 матчей в Чемпионатах России (Суперлига и КХЛ)
 15.10.2016: Вадим Бердников — 500 матчей в Чемпионатах России (Суперлига и КХЛ)
 24.10.2016: Виктор Бобров — 400 матчей в КХЛ
 25.11.2016: Артём Воронин — 200 матчей в Чемпионатах России (Суперлига и КХЛ)
 05.12.2016: Владислав Провольнев — признан лучшим новичком недели в КХЛ
 05.12.2016: Мэтт Гилрой — по итогам голосования болельщиков попал на Матч всех звёзд КХЛ
 09.12.2016: Наибольшее количество «сухих» матчей в Чемпионатах страны
 09.12.2016: Райан Стоа — 50 заброшенных шайб в КХЛ
 09.12.2016: Мэтт Гилрой — рекордсмен «Спартака» по количество результативных баллов, набранных защитником в одном сезоне
 11.12.2016: Игорь Мирнов — 200 заброшенных шайб в Чемпионатах страны и КХЛ
 12.12.2016: Райан Стоа — по итогам голосования представителей СМИ попал на Матч всех звёзд КХЛ
 19.12.2016: Александр Якушев — председатель Попечительского Совета «Спартака» получил «Харламов Трофи» в номинации «За верность хоккею»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК Спартак Москва
 twitter | Твиттер ХК «Спартак»
 История ХК Спартак

Клубы КХЛ
ХК «Спартак» Москва